

Geografia 
 Whitworth – riserva indiana della regione di Bas-Saint-Laurent (Canada)
 Whitworth – paese del Lancashire (Regno Unito)

Altro 
 Filettatura Whitworth – filettatura inventata da Joseph Whitworth